O VLS Epsilon foi uma variante do foguete brasileiro VLS proposto pelo Programa Cruzeiro do Sul que seria baseado no VLS Delta. Ele sereria voltado para missões geoestacionárias, com capacidade de lançamento para cargas úteis de grande porte, de cerca de 4.000 kg em órbita de transferência geoestacionária. Mas como o Programa Cruzeiro do Sul encontra-se atualmente praticamente congelado, provavelmente esta variante não será desenvolvida.

Características 
O VLS Epsilon seria o último dos foguetes do Programa Cruzeiro do Sul, sendo uma versão do VLS Delta com propulsores auxiliares de combustível líquido, derivados diretamente de seu motor do primeiro estágio. Seria capaz de lançar cargas de 4.000 kg em órbitas do tipo GTO.

Ver também 
 VLS-1
 VLS Alfa
 VLS Beta
 VLS Gama
 VLS Delta

Programa espacial brasileiro
Veículos lançadores de satélites
Foguetes e mísseis